Натуральне число 1222
 1222 рік до нашої ери
 1222 рік нашої ери